Teatro Juárez de Barquisimeto, (Veneçuela)
 Teatro Juárez d'Oaxaca, (Mèxic)
 Teatro Juárez de Guanajuato, (Mèxic)